Die Abenteuer des Pinocchio ist der Titel folgender Filme:

 Die Abenteuer des Pinocchio (1947) (Le avventure di Pinocchio), italienischer Film von Giannetto Guardone 
 Die Abenteuer des Pinocchio (1984) (The Adventures of Pinocchio), US-amerikanischer Film von Ippei Kuri und Jim Terry 
 Die Abenteuer des Pinocchio (1980er), US-amerikanische Zeichentrickfilmadaption einer Animeserie

The Adventures of Pinocchio steht für:

 The Adventures of Pinocchio, Originaltitel von Die Legende von Pinocchio, Spielfilm von Steve Barron (1996)
 The Adventures of Pinocchio (Oper), Oper von Jonathan Dove (2007)

Siehe auch:
 Pinocchio (Begriffsklärung)